Universum nebo univerzum může být:

 všehomír, kosmos, vesmír, veškerenstvo
 fikční svět (fiktivní universum)
 Universum (časopis) – český čtvrtletník vydávaný Českou křesťanskou akademií od roku 1990
 Universum (encyklopedie) – desetidílná česká encyklopedie vydaná v letech 1999–2001
 Universum (nakladatelství) – české katolické nakladatelství existující v letech 1932–1934 a 1945–1949
 univerzální množina neboli univerzum – v matematice množina všech prvků relevantních v rámci daného kontextu